C60 steht für:
 Chrysler C60, ein PKW-Modell aus den 1940er und 50er Jahren
 HMS Nigeria (C60), ein leichter Kreuzer der britischen Royal Navy
 Peniskarzinom, ICD-10-Code der Erkrankung
 den ECO-Code für die Hauptvariante der Spanischen Eröffnung im Schachspiel
 unlegierten Qualitätsstahl mit einem Kohlenstoffgehalt von 0,60 Massenprozent. siehe Stahlsorte#Unlegierte Qualitätsstähle
 JNR-Klasse C60, eine Baureihe Japanischer Dampfloks
 die Größe (Spieldauer) einer Compact Cassette
 Caldwell 60, eine Galaxie aus dem Caldwell-Katalog

C-60 steht für:
 C-60 (Katalonien), eine Autobahn in der spanischen Region Katalonien
 ein Dual-Core-System-on-a-Chip, siehe AMD Fusion#C-Serie (Codename: Ontario)
 Autopista de La Roca, eine Regionalautobahn in Spanien von Mataró nach La Roca del Vallès

C60 steht für:
 Fullerene, sphärische Moleküle aus 60 Kohlenstoffatomen

C60